Чаплинська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття.
 Чаплинська волость — Новомосковського повіту Катеринославської губернії;
 Чаплинська волость — Чигиринського повіту Київської губернії;
 Чаплинська волость — Дніпровського повіту Таврійської губернії.